Wasserburg puede referirse a:

 Wasserburg es una palabra compuesta alemana para un castillo rodeado por agua.
 Wasserburg am Inn, ciudad en el distrito de Rosenheim, Baviera, Alemania
 Wasserburg (Lago de Constanza), ciudad en el distrito de Lindau, Baviera, Alemania. 
 Wasserburg, barrio de la ciudad Gunzburgo en Baviera, Alemania.
 Wasserburg, nombre del castillo en el barrio homónimo Wasserburg de la ciudad Sankt Pölten, Baja Austria.
 Wasserbourg, aldea en Alto Rin, Alsacia, Francia.
 Gerald Joseph Wasserburg, geoquímico estadounidense.
 Klein (pequeño) Wasserburg, barrio del municipio Münchehofe en Brandeburgo, Alemania.
 '''Krausnick-Groß (gran) Wasserburg, municipio en Brandeburgo, Alemania.